GNU Prolog (gprolog) — компилятор языка программирования Пролог, разработанный Daniel Diaz с встроенным интерактивным отладчиком. Доступен для Unix, Windows и Mac OS X. Поддерживает расширения языка:  программирование в ограничениях над конечными множествами, работу с файлами при помощи грамматик, построенных на определённых предложениях (DC-грамматик). Также предоставляет интерфейс к операционной системе.

Компилятор транслирует исходный код в байт-код, который затем интерпретируется . Виртуальная машина и байт-код объединяются и сохраняются в виде отдельного исполняемого файла.

См. также 
 SWI-Prolog

Примечания

Ссылки 
 gprolog.org — домашняя страница
 GNU Prolog for Java

Пролог
Prolog
Свободные компиляторы и интерпретаторы